De Erythrosuchidae zijn een familie van basale Archosauromorpha en omvatten reptielen die enige gelijkenis vertonen met de krokodillen, hoewel ze er niet nauw verwant aan zijn.

Een familie Erythrosuchidae werd in 1917 benoemd door David Meredith Seares Watson.

In 201 definieerde Martin Ezcurra een klade Erythrosuchidae als de groep bestaande uit Erythrosuchus Broom 1905 en alle soorten nauwer verwant aan Eryhtrosuchus dan aan Proterosuchus fergusi Broom 1903 of Passer domesticus Linnaeus 1758.

De soorten uit de Erythrosuchidae leefden tijdens het Trias-tijdperk (Olenekien tot Anisien; circa 250 tot 237 miljoen jaar geleden) en fossielen zijn bekend uit Rusland, de Volksrepubliek China, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Argentinië.

De erythrosuchiden vervingen aan het einde van het Vroeg-Trias de proterosuchiden als dominante landroofdieren. In de loop van het Midden-Trias werden de erythrosuchiden zelf weer vervangen door de rauisuchiden, verwanten van de krokodillen met de Noord-Amerikaanse Postosuchus en de Argentijnse Saurosuchus als bekende geslachten.

Geslachten 
 Chalishevia
 Cuyosuchus
 Dongusia
 Erythrosuchus
 Fugusuchus Garjainia Shanshisuchus Uralosaurus Vjushkovia

Uitgestorven reptielen